Гре́гори «Грег» Бе́йкер (; 16 апреля 1968, Сент-Пол, Миннесота, США) — американский актёр, комик, кинооператор и музыкант.

Биография 
Грегори Бейкер родился 16 апреля 1968 года в Сент-Поле (штат Миннесота, США).

Карьера 
Грег снимается в кино с 1996 года.

С 2011 года Бейкер является кинооператором.

Также является музыкантом.

Избранная фильмография 
актёр

Комики США